Le terme de groupement peut faire référence à différents sujets.

Économie 
 Un groupement d'employeurs, structure mettant en commun plusieurs entreprises pour l'embauche commune de personnel.
 un groupement d'intérêt économique (GIE), structure qui, en droit français, permet à plusieurs entités de droit privé de mettre en commun certaines de leurs activités afin de développer, améliorer ou accroître les résultats de celles-ci tout en conservant leur individualité. L'entité relève du droit privé.
 un groupement d'intérêt public (GIP) est le pendant, relevant du droit public. Il permet à au moins une structure publique et éventuellement des acteurs privés de mettre en commun leurs moyens pour assurer une mission de service public.
 un groupement d'intérêt scientifique (GIS), type de contrat passé par le CNRS, également connu sous le nom de "contrat de programme de recherche (CPR)".
 un groupement européen d'intérêt économique ou GEIE, transposition en droit européen du GIE français.
 un Groupement momentané d'entreprises (GME), structure regroupant des entités diverses dans le cadre d'un marché public.
 un groupement de fait, groupement momentané de personnes, non doté formellement de la personnalité juridique.
 un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), forme sociétaire particulière, formée par la réunion de plusieurs exploitations agricoles.
 un groupement foncier agricole (GFA), société civile spécifique au domaine de l'agriculture.

Domaine militaire 
 Groupement (militaire)
 Groupement tactique interarmes (GTIA)
 Groupements de gendarmerie mobile (GGM)

Sport 
 Le Groupement, éphémère équipe cycliste, en 1995.

Entreprises 

 le groupement TREVI, groupement de constructeurs de matériel ferroviaire pour la construction des rames à grande vitesse italiennes.

Chimie 

 un groupement, parfois considéré à tort comme synonyme de groupe fonctionnel.
 un groupement prosthétique, type de molécule organique non protéique.

Politique 
 le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, "société de pensée" de la mouvance nationale-européenne.
 le groupement européen de coopération territoriale, structure interétatique visant à résoudre les différends entre pays européens.

Éducation 
 le groupement d'écoles d'ingénieurs publiques à parcours intégré (Geipi Polytech), collectif d'écoles d'ingénieurs françaises à prépa intégrée.
 le groupement des écoles d'aéronautique, regroupement d'écoles supérieures françaises du domaine de l'aéronautique.